Eurach heißen folgende geographische Objekte:

 Obereurach, Ortsteil von Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Untereurach, Ortsteil von Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern